Данте има више значења:
 Данте Алигијери, италијански песник
 Данте (Вирџинија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Данте (Јужна Дакота), град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Данте (фудбалер), бразилски фудбалер
 Џо Данте, амерички режисер, продуцент, монтажер и глумац